

Patronyme 

 Famille Boccanegra, illustre famille plébéienne de la république de Gênes dont : 
 Ambrosio Boccanegra (? -1374), amiral, neveu de Simone Boccanegra et fils de Gilles (Egidio),
 Battista Boccanegra (v. 1359-1401), homme politique génois, fils de Simone Boccanegra,
 Gilles (Egidio) Boccanegra (), homme politique génois, petit-fils de Guglielmo Boccanegra, et frère de Simone Boccanegra,
 Guglielmo Boccanegra (), homme politique génois,
 Simone Boccanegra (), homme politique, petit-fils de Guglielmo Boccanegra et premier doge de Gênes.

Opéra 

 Simon Boccanegra : opéra de Verdi, dont le rôle-titre est inspiré de Simon Boccanegra.